

Codici 
 PWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pitts Town (Bahamas)
 pwn – codice ISO 639-3 della lingua paiwan

Informatica 
 PWN – formato file di Pawn

Altro 
 Pwn – nella cultura dei giochi in rete, sta ad indicare il dominio su di un avversario